Winterl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Winterl (1900–1970), österreichischer Arbeiterdichter und Schriftsteller
 Jacob Joseph Winterl (1732–1809), österreichischer Chemiker